Társis (filho de Javã) — personagem bíblico citado em Gênesis, 10:4
 Társis (cidade) — cidade dos tempos bíblicos, do Antigo Testamento, de incerta localização
 Társis (Líbano) — aldeia no Líbano
 Tharsis (Alosno) — povoado mineiro em Alosno, Huelva, Andaluzia, Espanha
 Tharsis — região do planeta Marte
 Tharsis Montes — conjunto de vulcões em Tharsis, Marte

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas